Luis Gregorio Aguirre Ford (Guayaquil, 25 de agosto de 1958), también conocido como Lucho Aguirre, es un actor y director de teatro y televisión ecuatoriano.

Carrera
Fue director de Manzana 12, serie infantil transmitida por la señal de SíTV, de El Rincón de los bajitos, programa concurso de Ecuavisa, así como La taxista, El Combo Amarillo, 3 Familias y La Trinity.

Filmografía 

 (2016) La Trinity
 (2014) 3 Familias 
 (2011) El Combo Amarillo
 (2010) La taxista
 (1995-1997) Manzana 12
 (1993) El Rincón de los bajitos

Referencias

Actores de Ecuador
Actores de televisión de Ecuador